Rosario puede referirse a:

Religión 

 al rosario, un grupo de oraciones tradicionales católicas, y la sarta de cuentas con que se rezan esas oraciones;
 al rosario anglicano, sarta de cuentas con las que se reza en las oraciones de la Iglesia anglicana;
 al rosario griego o kombolói;
 al rosario hinduista o más propiamente yapa o yapa mala;
 al rosario irlandés;
 al rosario misionero, una forma especial de rosario, en el que se incide mayormente en el rezo por las misiones;
 al rosario musulmán o tasbih o, en su versión reducida, masbaha;
 al decenario o rosario-anillo cristiano.

Toponimia

Divisiones administrativas

Argentina 

 a Rosario, ciudad argentina (antiguamente conocida también como Rosario de Santa Fe);
 al Área Metropolitana Rosario, región que excede e incluye al Gran Rosario, al Departamento Rosario y a varias localidades más de la zona.
 al Gran Rosario, aglomerado urbano sin solución de continuidad urbana, formado en torno a la ciudad de Rosario;
 al Departamento Rosario, división política en la provincia de Santa Fe, Argentina;
 a Rosario de Lerma, en la provincia de Salta;
 a Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta;
 a Rosario del Tala, en la provincia de Entre Ríos;
 a Balde del Rosario, en la provincia de San Juan;
 a El Rosario, en la provincia de Catamarca;

Bolivia 
 a San Juan del Rosario, localidad en el departamento de Potosí;
 a la laguna Rosario, en el departamento del Beni;

Chile 

 a Rosario, localidad ubicada en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins;
 Litueche, cuyo nombre hasta 1979 fue Rosario o Rosario Lo Solís.

Brasil 

 a Rosário do Sul, en el estado Río Grande del Sur;

Costa Rica 

 a Rosario, distrito noveno del cantón de Desamparados, provincia de San José;

Cuba 

 a Rosario, caserío de la antigua Jurisdicción de Güines;

El Salvador

 a  el rosario .
Cantón de candelaria.

España 

 a Puerto del Rosario, en la provincia de Las Palmas;
 a El Rosario, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 a Villanueva del Rosario, en la provincia de Málaga;
 a Villaluenga del Rosario, en la provincia de Cádiz;
 a Bustiyerro-El Rosario, en la provincia de Cantabria;

Filipinas 

 a Rosario, en la provincia de Agusan del Sur;
 a Rosario, en la provincia de Batangas;
 a Rosario, en Cavite;
 a Rosario, en La Unión;
 a Rosario, en Samar do Norte;

Guatemala 

 a El Rosario, aldea en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa.

México 
 al municipio de Rosario, en el estado de Chihuahua;
 al municipio de Rosario, en el estado de Sinaloa;
 al municipio de Rosario, en el estado de Sonora;
 a la localidad de El Rosario, en el estado de Sinaloa;
 a la localidad de Rosario, en el estado de Sonora;
 a la localidad de El Rosario, en el estado de Oaxaca;

Nicaragua 

 al municipio de El Rosario, en el departamento de Carazo;
 al cerro y a la cascada de la comunidad "El Rosario" en el municipio de Murra, departamento de Nueva Segovia;

Paraguay 

 a Rosario, ciudad del departamento de San Pedro;

Perú 

 a Rosario de Huarmey, en el departamento de Áncash;

Suiza 

 a Rosario, en el cantón de Ticino;

Uruguay 

 a Rosario, en el departamento de Colonia (Uruguay), conocida también como Rosario Oriental o Rosario del Colla;

Venezuela 

 a Nuestra Señora del Rosario de Baruta, ciudad en el estado Miranda,
 a Villa del Rosario o Rosario, localidad en el estado de Zulia;

Geografía 

 al Río Rosario, en Uruguay;
 a la Isla del Rosario, perteneciente al archipiélago de las Malvinas;

Nombre 

 a Rosario, un nombre propio;

Personas 

Florencia Pérez Padilla, bailaora española conocida artísticamente como Rosario.
 Rosario Bourdon, 
 Rosario Castellanos,  poeta
 Rosario Dawson, 
 Rosario Flores, cantante española, conocida artísticamente como Rosario.
 Rosario Robles

Deporte 

 al Rosario Athletic, la institución deportiva más antigua de Rosario (Argentina);
 al Rosario Central, club de fútbol en la ciudad de Rosario (Argentina).

Televisión 

 Rosario (1968), telenovela producida por Venevisión - basada en una historia de Delia Fiallo.
 Rosario (1969), telenovela producida por Televisa - basada en una historia de Arturo Moya Grau.
 Rosario (2013), telenovela producida por Univisión Studios y Venevisión Productions - con guion de Alex Hadad.

Universidades 

 Universidad del Rosario, en Bogotá (Colombia);
 Editorial Universidad del Rosario;
 Universidad Nacional de Rosario, en Rosario (Argentina)

Advocaciones marianas 

 a la Virgen del Rosario;
 a la Virgen del Rosario del Milagro, una advocación en la provincia de Córdoba (Argentina);
 a la Virgen del Rosario de San Nicolás, una advocación en la ciudad de San Nicolás (Argentina);
 a Nuestra Señora del Rosario de Lima, una advocación en Perú;
 a Nuestra Señora del Rosario de Estelí, una advocación en la ciudad de Estelí, Nicaragua;
 a Nuestra Señora del Rosario de la Macarena, una de las titulares de la Hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla (España);
 a Nuestra Señora del Rosario de Alcolea del rio, Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora del Rosario Alcolea del río, Sevilla (España);

Edificios religiosos 

 al Convento de Nuestra Señora del Rosario, desambiguación;
 a la Ermita de Nuestra Señora del Rosario.
 a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, desambiguación;

Otros 

 Villa del Rosario
 El Rosario (desambiguación)
 Universidad del Rosario
 Editorial Universidad del Rosario
 Peñón del Rosario
 Rosario (1909), cañonera.